

Argentina
Caminito, celebre via-museo nel quartiere La Boca di Buenos Aires
Caminito, via della città di Olta
Caminito, strada della città di Chilecito dedicata a Gabino Coria Peñaloza

Spagna
Caminito del Rey, sentiero nei dintorni di Álora (Malaga)

Musica
Caminito, brano musicale tango degli anni venti, composto da Juan de Dios Filiberto e Gabino Coria Peñaloza ed ispirato sia al Caminito de la La Boca  che al Caminito di Olta

Cinema
Caminito de gloria, film argentino del 1939, diretto da Luis César Amadori

Personaggi
Augusto Caminito, produttore cinematografico, regista e sceneggiatore italiano (n. 1939)
Claudia Caminito, attrice italiana
Giulia Caminito - scrittrice italiana (n. 1988)